Мошковское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Мошковское сельское поселение — альтернативное наименование Мошковского сельсовета, входящего в Бековский район Пензенской области.
 Мошковское сельское поселение (Тверская область) — входит в Торжокский район Тверской области.